Por Delphos pode estar à procura de:
 Delphos (Iowa)
 Delphos (Kansas)
 Delphos (Ohio)

Desambiguações de topônimos